Патнем (округ, Джорджія) Округ Патнем () — округ (графство) у штаті Джорджія, США. 
 Патнем (округ, Іллінойс) Округ Патнем () — округ (графство) у штаті Іллінойс, США. 
 Патнем (округ, Міссурі) Округ Патнем () — округ (графство) у штаті Міссурі, США. 
 Патнем (округ, Теннессі) Округ Патнем () — округ (графство) у штаті Теннессі, США. 
 Патнем (округ, Індіана) Округ Патнем () - округ (графство) у штаті Індіана, США. 
 Патнем (округ, Огайо) Округ Патнем () — округ (графство) у штаті Огайо, США. 
 Патнем (округ, Нью-Йорк) Округ Патнем () - округ (графство) у штаті Нью-Йорк, США. 
 Патнем (округ, Західна Вірджинія) Округ Патнем ()— округ (графство) у штаті Західна Вірджинія, США. 
 2557 Патнем  (2557 Putnam) — астероїд головного поясу.
 Патнем (округ, Флорида) Округ Патнем () — округ (графство) у штаті Флорида, США. 
 Гіларі Патнем (; р. 1926) — американський логік та філософ. Професор Гарвардського університету.